Le phare du Four peut désigner :
 le phare du Four, un phare de France situé au large de la presqu'île Saint-Laurent, sur la commune de Porspoder (Finistère) ;
 le phare du plateau du Four, un phare de France situé à l'ouest du Croisic (Loire-Atlantique) ;